Eselsohr steht für:

 Eselsohr (Lesezeichen), eine verknickte Ecke einer Seite eines Buches
 Eselsohr (Zeitschrift), Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendmedien, vergibt den Literaturpreis „Fällt aus dem Rahmen“
 Eselsohr (Projekt), Projekt der Bürgerstiftung Köln zur Leseförderung im öffentlichen Raum durch Aufstellung von offenen Bücherschränken
 Harzburger Eselsohr, die Preistrophäe des Bad Harzburger Jugendliteraturpreises
 Eselsohr (Pilz) (Otidea onotica), einen Pilz aus der Gruppe der Schlauchpilze
 Eselsohr oder Woll-Ziest (Stachys byzantina), eine krautige Pflanze aus der Familie der Lippenblütengewächse
 Narrenkappe, früher oft als Eselsohren gearbeitet, heute dem Hahnenkamm nachempfunden
 eine Werbeform im Internet, siehe Pagepeel

Siehe auch:
 Eselsecke